Кимберли Джин Бреннан (; ), в девичестве Кроу () — австралийская гребчиха, выступавшая за сборную Австралии по академической гребле в период 2006—2016 годов. Чемпионка летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, серебряная и бронзовая призёрка Олимпийских игр в Лондоне, двукратная чемпионка мира, победительница и призёрка многих регат национального значения. Также известна как спортивный функционер, член Олимпийского комитета Австралии.

Биография 
Ким Бреннан родилась 9 августа 1985 года в Мельбурне, Австралия. Дочь достаточно известного австралийского футболиста Макса Кроу, выступавшего в Викторианской футбольной лиге в 1974—1986 годах.

Начинала спортивную карьеру в лёгкой атлетике, специализировалась в беге на 400 метров с барьерами. В 2001 году на юниорском чемпионате мира в Дебрецене выиграла серебряную медаль в беге с барьерами. В сезонах 2001/02 и 2003/04 становилась чемпионкой Австралии среди юниоров, тогда как на взрослом австралийском первенстве сезона 2003/04 заняла в финале четвёртое место. Была вторым номером австралийской сборной после более успешной Яны Питтмен.

Получив травму ноги, вынуждена была уйти из лёгкой атлетики и в 2005 году занялась академической греблей. Состояла в гребной команде во время учёбы в Мельбурнском университете. Позже проходила подготовку в Австралийском институте спорта.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 2006 года, когда вошла в основной состав австралийской национальной сборной и побывала на чемпионате мира в Итоне, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в зачёте распашных рулевых восьмёрок.

В 2007 году в восьмёрках одержала победу на этапе Кубка мира в Линце, в то время как на мировом первенстве в Мюнхене показала в той же дисциплине четвёртый результат.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине, вместе с напарницей Сарой Кук в программе безрульных двоек сумела квалифицироваться лишь в утешительный финал B и расположилась в итоговом протоколе соревнований на десятой строке.

В 2009 году на чемпионате мира в Познани в безрульных двойках финишировала пятой.

На мировом первенстве 2010 года в Карапиро выиграла серебряную медаль в парных двойках и заняла четвёртое место в парных четвёрках.

В 2011 году на чемпионате мира в Бледе вновь стала серебряной призёркой в парных двойках.

Выиграв олимпийскую квалификационную регату в Люцерне, затем представляла страну на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Стартовала здесь в парных одиночках и парных двойках вместе с Брук Пратли — в итоге завоевала в данных дисциплинах бронзовую и серебряную медали соответственно.

После лондонской Олимпиады Бреннан осталась в гребной команде Австралии на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2013 году в одиночках она победила на этапах Кубка мира в Сиднее и Люцерне, а также на мировом первенстве в Чхунджу.

В 2014 году на тех же этапах мирового кубка на сей раз взяла серебро, была второй и на чемпионате мира в Амстердаме, где в финале уступила только новозеландской гребчихе Эмме Твигг.

На мировом первенстве 2015 года в Эгбелете вновь одержала победу в одиночках, став таким образом двукратной чемпионкой мира по академической гребле. В декабре того же года вышла замуж за австралийского гребца Скотта Бреннана и начиная с этого времени выступала на соревнованиях под фамилией мужа.

Находясь в числе лидеров австралийской национальной сборной, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро — в программе парных одиночек обошла всех своих соперниц в решающем заезде и тем самым добавила в послужной список золотую олимпийскую медаль.

За выдающиеся спортивные достижения в 2017 году была награждена Орденом Австралии.

Официально объявила о завершении спортивной карьеры в ноябре 2018 года после рождения сына Джуда.

Впоследствии проявила себя как спортивный функционер, возглавляла атлетическую комиссию Олимпийского комитета Австралии. В 2019 году Международная федерация гребного спорта (FISA) присудила Ким Бреннан медаль Томаса Келлера в знак признания выдающейся карьеры в гребле.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Ким Бреннан  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Австралии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Олимпийские чемпионы от Австралии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы мира по академической гребле
Члены ордена Австралии